Number 1's (álbum de Destiny's Child)
 Number 1's (álbum de Mariah Carey)
 Number 1's (DVD de Mariah Carey)
 Number Ones (álbum de ABBA)
 Number Ones (álbum de Bee Gees)
 Number Ones (álbum de Janet Jackson)
 Number Ones (álbum de Michael Jackson)
 Number Ones (vídeo)

Desambiguação